Charlaval (en francès i oficial Charleval) és un municipi de França, situat al departament de Boques del Roine, a la regió de Provença-Alps-Costa Blava.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis de les Boques del Roine